Кралевич () — хорватская фамилия. Известные носители:
 Кралевич, Блаж (1947—1992) — военный деятель боснийских хорватов в первые месяцы Боснийской войны, командующий Хорватскими оборонительными силами.
 Кралевич, Дарко (1966—1995) — хорватский военнослужащий, бригадир ХОС, участник Хорватской и Боснийской войн.
 Кралевич, Мирослав (1885—1913) — хорватский художник, график и скульптор.